Hegedűs Tamás (1913–1980)  újságíró, zeneszerző, szövegíró, többek között a „Hamvadó cigarettavég” komponistája és szövegírója, zongorista
 Hegedűs Tamás (1968–) tanár, közgazdász, gazdasági szakértő, politikus, 2010-2014 között a Jobbik országgyűlési képviselője

Jegyzetek